Lyngdoh ist der Familienname folgender Personen:
 Brington Buhai Lyngdoh (1922–2003), indischer Politiker
 Eugeneson Lyngdoh (* 1986), indischer Fußballspieler
 James Michael Lyngdoh, indischer Beamter
 Victor Lyngdoh (* 1956), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Shillong